Het ATP-toernooi van Boekarest 1993 (met de officiële naam Romanian Open 1993) werd gespeeld van 13 tot en met 19 september 1993. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest